Crest (Kalifornia) – jednostka osadnicza w USA, w stanie Kalifornia
 Crest (Puy-de-Dôme) – francuska gmina w regionie Owernia
 Crest (Drôme) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 CREST (komitet) – Komitet Badań Naukowo-Technicznych
 zespół CREST – odmiana twardziny (medycyna)